Monopsyllus är ett släkte av loppor. Monopsyllus ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelloppor
Monopsyllus